Рыкунов:
 Рыкунов, Алексей Александрович (1974—1996) — старший сержант милиции, боец первого оперативного батальона санкт-петербургского ОМОН.
 Рыкунов, Лев Николаевич (1928—1999) — учёный-геофизик, сейсмолог, член-корреспондент АН СССР.

См. также 
 Зыкунов
 Крикунов